Toptani est un nom de famille albanais notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1864–1942), homme politique albanais ;
 Essad Toptani (1863–1920), militaire, homme politique et dictateur albanais sous le nom d'Essad Pacha ;
  (), homme politique albanais ;
 Ishan Toptani (1908–2001), homme politique albanais ;
  (1867–1918), poète, sculpteur et homme politique albanais.

Notes et références